Булдаково — название населённых пунктов.

Россия 
 Булдаково — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Булдаково — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Булдаково — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Булдаково — деревня в Бологовском районе Тверской области.